Элязыг ():

 Элязыг — ранее, Харберд () — город и район в Турции, порт на побережье Чёрного моря, столица одноимённой провинции.
 Элязыг — ил на востоке Турции.